Руфь, ( [Рут]) — библейская праведница, именем которой названа «Книга Руфь». Жизнь её относится к последним годам смутного периода Судей. Родом моавитянка, она настолько привязалась к своему новому родству по мужу (еврею из Вифлеема), что после смерти мужа не хотела расстаться со своей свекровью Ноеминью, приняла её религию и переселилась с ней из Моава (куда Ноеминь с мужем временно удалялись из Израиля по случаю голода) в Вифлеем (Бейт-Лехем), где они и поселились.

Праведность и красота молодой Руфи были причиной того, что она стала женой знатного Вооза, родила ему сына Овида и стала таким образом прабабушкой (праматерью) царя Давида.

Иногда для названий организаций, помогающих прозелитам, используют имя Рут.

В честь Руфи назван астероид (798) Руфь, открытый в 1914 году.

См. также 
 Книга Руфь

Примечания

Ссылки 

 
 

Женщины Ветхого Завета
Моав
Книга Руфь
Прозелиты в иудаизме
Персонажи «Божественной комедии»
Праматери (христианство)